PASMO — система для оплаты проезда на общественном транспорте (электричках, метро, автобусах). Запущена в пользование 18 марта 2007 в Токио, Япония.

Технология основана на RFID чипе, помещенном в карточке. Поэтому для оплаты проезда достаточно просто приложить бумажник с карточкой к считывателю.

Пополнение карточки осуществляется на станциях в автоматах по продажам билетов или автоматически, с помощью кредитной карточки.

См. также 
 Suica

Ссылки 
Официальный сайт PASMO
Официальный сайт PASMO

Транспорт в Японии
RFID